Magoodhoo kan syfta på:

Geografi

Maldiverna 

 Magoodhoo (Faafu), ö, 
 Magoodhoo (Noonu), ö,